Żydy ist ein polnischer Ortsname:
 Żydy (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sydden, 1938 bis 1945 Sidden, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Żydy (Radzanów), Dorf im Powiat Białobrzeski, Woiwodschaft Masowien
 Żydy historischer Ortsname von Mazurowo, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Sieden, Kreis Lyck, Ostpreußen